Аксёново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России. Входит в состав Перцевского муниципального образования.

География 
Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 21 км, до центра муниципального образования Слободы по прямой — 19 км. Ближайшие населённые пункты — Рамешки, Меленка, Ржища.

История 
С 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила во Фроловское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — во Фроловский сельсовет.

Население

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района